El Siglo de las Luces es una expresión que alude a la Ilustración. Como tal, es el título de las siguientes obras:

 El siglo de las luces (novela), novela de Alejo Carpentier.
 El siglo de las luces (película), película cubana basada en el libro de Carpentier.